Philosophia – manga di Shuninta Amano del 2010
 Philosophia – album di Mari Hamada del 1998
 Philosophia – album di Wojtek Mazolewski e John Porter del 2019
 Philosophia – rivista di filosofia
 227 Philosophia – asteroide della fascia principale